Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1994 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Gigi Fernández et Natasha Zvereva battent Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1994
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1994
Tennis en juin 1994
Tennis en juillet 1994